Streckfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Streckfuß (Adolph Streckfuß) (1823–1895), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Florentin Streckfuß († 1715), österreichischer Glockengießer 
 Friedrich Streckfuß (1896–1970), deutscher Politiker (CDU) 
 Karl Streckfuß (1778/79–1844), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Paul Streckfuß (1909–1964), deutscher Schauspieler
 Walter Streckfuß (1900–1957), deutscher Sänger
 Wilhelm Streckfuß (1817–1896), deutscher Landschafts- und Historienmaler, Erfinder der „Fluchtpunktschiene“ (1863)

Streckfuß bezeichnet folgende Schmetterlinge:
 Buchen-Streckfuß
 Ginster-Streckfuß
 Tannen-Streckfuß

Darüber hinaus gibt es eine Art der Weberknechte namens Streckfuß:
 Streckfuß (Weberknecht)